Der Mannschaftswettbewerb im Tischtennis der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 1. bis 5. August 2021 im Tōkyō Taiikukan statt.

Turnierverlauf

Ergebnisse

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Weblinks 
 Olympic Sports Table Tennis

Mannschaft Frauen